Der Dreisprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 wurde am 30. und 31. August 1987 im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen.

Weltmeister wurde der amtierende Europameister Christo Markow aus Bulgarien. Der US-amerikanische Olympiazweite von 1984 Mike Conley Sr. errang die Silbermedaille. Den dritten Rang belegte Oleg Sakirkin aus der Sowjetunion.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Weltmeister Christo Markow aus Bulgarien verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 30. August um exakt einen halben Meter auf 17,92 m und stellte damit gleichzeitig auch einen neuen Europarekord auf.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweils besten Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Qualifikation 
30. August 1987

32 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 16,85 m. Fünf Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den nächstplatzierten Sportlern auf eigentlich zwölf Springer aufgefüllt. Die zwölftbeste Weite mit 16,57 m wurde von zwei Sportlern erzielt, beide wurden für das Finale zugelassen. So qualifizierten sich acht Teilnehmer über ihre Platzierung für das Finale (hellgrün unterlegt), das nun am darauffolgenden Tag von dreizehn Athleten bestritten wurde.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
31. August 1987

Anmerkung: Das Symbol „x“ bedeutet „ungültig“.

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 2nd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 27. März 2020
 Men Triple Jump Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Triple Jump, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 171), englisch, abgerufen am 27. März 2020

Video 
 Khristo Markov from Bulgaria – 17.92mts – Triple Jump (Rome 87) auf youtube.com, abgerufen am 27. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Manner